Santuario di Santa Maria Ausiliatrice a Montechiarugolo
 Santuario di Santa Maria Ausiliatrice a Feglino
 Santuario di Santa Maria Ausiliatrice a Torino